Schach von Wittenau steht für:
 Schach von Wittenau, schlesisches Adelsgeschlecht, siehe Schack von Wittenau (Adelsgeschlecht)

Schach von Wittenau ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Schach von Wittenau  (1794–1877), preußischer Generalleutnant und Kommandant von Danzig 
 Leopold Schach von Wittenau (1787–1862), preußischer Generalmajor

Siehe auch:
 Schack von Wittenau